Horvátország
 Skenderovci, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Skenderovci, falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében